Mneme (mythologie), een muze in de Griekse mythologie
Mneme (maan), een maan van Jupiter